Antonio López de Santa Anna (1794-1876), militaire et homme politique mexicain ;
 Antonio López García (1936-), artiste peintre et sculpteur espagnol ;
 Antonio Lopez (1943-1987), illustrateur de mode après la Seconde Guerre mondiale ;
 Antonio López Ortega (1957-), écrivain, essayiste et éditeur vénézuélien ;
 Antonio López-Istúriz White (1970-), homme politique espagnol et député européen.1
 Antonio López (1981-), footballeur espagnol ;